Бонді́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 18807 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 53763,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Бонді на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені